E68 può riferirsi a:

Codici 
E68, codice ECO di alcune linee della variante di fianchetto della difesa est indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E68, da Seghedino a Brașov